Magdaleno peut désigner :

Toponymes

Magdaleno : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État d'Aragua.
 Magdaleno : capitale de la paroisse civile de Magdaleno de la municipalité de Zamora dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme